

Часники — присілок, Бердюзький район, (Тюменська область)
 Часники — село, Кетовський район, (Курганська область)